Болта́чево () — присілок в Зав'яловському районі Удмуртії, Росія.

Знаходиться на захід від присілка Дінтем-Бодья, на лівому березі річки Іж, трохи нижче впадіння в неї лівої притоки Діньтемка.

Населення 
Населення — 1 особа (2010; 11 в 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 55 %
 удмурти — 45 %

Урбаноніми 
 вулиці — Річкова, Садова, Центральна

Примітки

Посилання 
 www.panoramio.com

Населені пункти Зав'яловського району (Удмуртія)
Присілки Удмуртії